Palana – città della Russia, capitale della Korjakija
 Palana – fiume
 Cratere Palana – uno dei crateri di Marte